Eduard von Jena ist der Name folgender Personen:

 Eduard von Jena (General, 1826) (1826–1909), preußischer Generalleutnant
 Eduard von Jena (General, 1834) (1834–1911), preußischer General der Infanterie
 Eduard von Jena (General, 1862) (1862–1924), preußischer Generalmajor